Die Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein 1933/34 war die erste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein im Sportgau Mittelrhein. Die Bezirksklasse wurde in vier Gruppen mit neun bis zwölf Mannschaften ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Mittelrhein 1934/35, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der SC Blau-Weiß 06 Köln und der 1. FC Idar im Rundenturnier durch, stiegen jedoch bereits in der kommenden Spielzeit erneut in die Zweitklassigkeit ab.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1933
Fußballsaison 1933/34